Jacob Smith può riferirsi a:
Jacob Smith (1990), attore statunitense
Jacob Smith (1995), hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Jacob H. Smith (1840-1918), militare statunitense
Jacob W. Smith (1851-1926), imprenditore e politico canadese